|-
| 32901 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32902 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32903 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32904 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32905 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32906 - || 1994 RH || 2 septembrie 1994 || Palomar || E. F. Helin, 
|-
| 32907 - ||  || 1 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32908 - ||  || 27 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32909 - || 1994 TS || 2 octombrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 32910 - ||  || 13 octombrie 1994 ||  || S. Otomo
|-
| 32911 - || 1994 VX || 4 noiembrie 1994 ||  || 
|-
| 32912 - ||  || 30 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 32913 - ||  || 31 decembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32914 - ||  || 6 ianuarie 1995 ||  || , 
|-
| 32915 - ||  || 30 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 32916 - || 1995 CL || 1 februarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 32917 - || 1995 CM || 1 februarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 32918 - || 1995 CZ || 3 februarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 32919 - ||  || 3 februarie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 32920 - ||  || 1 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32921 - || 1995 EV || 9 martie 1995 ||  || 
|-
| 32922 - ||  || 1 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32923 - ||  || 2 aprilie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32924 - ||  || 6 aprilie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32925 - || 1995 KF || 24 mai 1995 || Catalina Station || 
|-
| 32926 - ||  || 22 iunie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32927 - ||  || 22 iulie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32928 || 1995 QZ || 20 august 1995 ||  || 
|-
| 32929 - ||  || 31 august 1995 ||  || , 
|-
| 32930 - ||  || 24 septembrie 1995 || Church Stretton || 
|-
| 32931 Ferioli ||  || 26 septembrie 1995 ||  || , 
|-
| 32932 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32933 - ||  || 19 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32934 - ||  || 19 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32935 - ||  || 25 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32936 - ||  || 25 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32937 - || 1995 TT || 13 octombrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 32938 Ivanopaci ||  || 15 octombrie 1995 ||  || , 
|-
| 32939 - ||  || 24 octombrie 1995 || Kleť || Kleť
|-
| 32940 - ||  || 26 octombrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 32941 - ||  || 24 octombrie 1995 ||  || , 
|-
| 32942 ||  || 27 octombrie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 32943 Sandyryan ||  || 13 noiembrie 1995 || Haleakala || 
|-
| 32944 Gussalli ||  || 19 noiembrie 1995 ||  || , 
|-
| 32945 - ||  || 24 noiembrie 1995 ||  || 
|-
| 32946 - ||  || 17 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32947 - ||  || 23 decembrie 1995 ||  || 
|-
| 32948 - ||  || 16 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32949 - ||  || 14 ianuarie 1996 || Haleakala || 
|-
| 32950 ||  || 10 februarie 1996 ||  || 
|-
| 32951 - ||  || 20 martie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 32952 - ||  || 22 martie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32953 - ||  || 15 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32954 - ||  || 15 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32955 - ||  || 24 aprilie 1996 || Moriyama || 
|-
| 32956 - ||  || 18 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32957 - ||  || 18 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32958 - ||  || 20 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32959 - ||  || 20 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32960 - ||  || 14 iulie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32961 - || 1996 PS || 9 august 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 32962 - ||  || 11 august 1996 ||  || 
|-
| 32963 - ||  || 11 august 1996 || Rand || G. R. Viscome
|-
| 32964 - ||  || 9 august 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 32965 - ||  || 15 august 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 32966 - ||  || 15 august 1996 ||  || 
|-
| 32967 - ||  || 8 august 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32968 - ||  || 8 august 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32969 - ||  || 6 august 1996 ||  || 
|-
| 32970 - || 1996 QX || 19 august 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 32971 - ||  || 8 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32972 - ||  || 17 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32973 - ||  || 11 octombrie 1996 ||  || K. Endate
|-
| 32974 - ||  || 4 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32975 - ||  || 6 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32976 - || 1996 VK || 3 noiembrie 1996 ||  || T. Urata
|-
| 32977 - ||  || 13 noiembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 32978 ||  || 9 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 32979 ||  || 9 noiembrie 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 32980 - ||  || 10 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32981 - ||  || 11 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32982 ||  || 2 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 32983 ||  || 27 noiembrie 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 32984 - || 1996 XX || 1 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 32985 - ||  || 1 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32986 - ||  || 1 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32987 - ||  || 4 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 32988 - ||  || 8 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 32989 - ||  || 5 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32990 - ||  || 30 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 32991 - ||  || 4 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 32992 - ||  || 3 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32993 - ||  || 9 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 32994 ||  || 11 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 32995 - ||  || 29 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 32996 - || 1997 CV || 1 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 32997 - ||  || 3 februarie 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 32998 - ||  || 1 februarie 1997 ||  || 
|-
| 32999 ||  || 6 februarie 1997 ||  || 
|-
| 33000 Chenjiansheng ||  || 11 februarie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-